Amanda puede hacer referencia a: 
 Amanda, nombre de mujer.

Personas 
 Amanda Abizaid, cantante y compositora libanesa.
 Amanda Bynes (1986), actriz estadounidense.
 Amanda Durán (1982), poeta chilena.
 Amanda Foreman (1966), actriz estadounidense.
Amanda Foreman (1968), biógrafa e historiadora.
 Amanda Lear (1939), cantante, actriz, modelo y escritora asiática-británica.
 Amanda Meyer Hidalgo (1977), política española.
 Amanda Michalka (1991), actriz estadounidense. 
 Amanda Palmer (1976), vocalista y pianista del grupo musical de "Cabaret Punk Brechtiano".
 Amanda Peet (1972), actriz estadounidense.
 Amanda Rosa (1980), conductora y modelo brasileña que conducía en Telehit.
 Amanda Seyfried (1985), actriz estadounidense.
 Amanda Tapping (1965), actriz canadiense.
 Amanda personaje ficticio del videojuego Starfox.
 Amanda Young, uno de los personajes principales de la saga de películas de terror Saw.
 Amanda, teleserie chilena emitida por Mega.

Otros 
 (725) Amanda, un asteroide descubierto por Johann Palisa.
 Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver, software de copias de seguridad.
 The Amanda Show, programa de televisión estadounidense.